Station Makino (Osaka), een spoorwegstation in de Japanse stad Hirakata
 Station Makino (Shiga), een spoorwegstation in de Japanse stad Takashima